Realia puede referirse a:
 Realia (empresa): grupo inmobiliario.
 Realia (objetos): uso pedagógico de objetos de la vida real.
 Realia (traducción): palabras que denotan objetos, conceptos y fenómenos propios de una determinada cultura.
 Torre Realia BCN: rascacielos situado en la plaza de Europa de Hospitalet de Llobregat, también conocida como «Torres Fira».